El término ashanti se refiere a:
 ashanti o asante, grupo étnico de África
 Ashanti (región), región administrativa de Ghana.
 Imperio ashanti o asante, antiguo Estado africano.
 Ashanti Douglas, cantante R&B/pop de Estados Unidos
 Ashanti, álbum debut de la cantante del mismo nombre.
 Ashanti, película dirigida por Richard Fleischer (1978).